Thomas Humphreys est un nom pouvant désigner:

Thomas Basil Humphreys (1840-1890), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (mort en 1909), prêtre baptiste gallois
 (1878-1955), officier de l'Armée britannique
Thomas Humphreys (1890-1967), athlète olympique britannique

Voir aussi

Humphreys, Thomas